McKenzie River ist der Name folgender  Flüsse:

* McKenzie River (Willamette River), Fluss in Oregon, Vereinigte Staaten
 McKenzie River (Bemm River), Nebenfluss des Bemm River in Australien
 McKenzie River (Labrador), Zufluss des Smallwood Reservoir in Kanada

vergleiche auch MacKenzie River